Вади́м Изра́илевич Аго́л () — советский и российский учёный-вирусолог, , поэт.

Доктор биологических наук (1967), член-корреспондент РАМН (1986), член-корреспондент РАН (1997), иностранный член Болгарской АН (2008).

Главный научный сотрудник Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова РАМН (ныне Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова). Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999).

Сын советского учёного-генетика И. И. Агола (1891—1937).

Биография 
Родился 12 марта 1929 года в семье известного советского учёного-генетика, философа, биолога, академика Израиля Иосифовича Агола (1891—1937).

Образование 
 1951 год — окончил Первый Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова.

Профессиональная деятельность 
 1951 год — направлен на работу в медицинский институт г. Караганды;
 с 1956 года — работал в Институте по изучению полиомиелитта (ныне Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М. П. Чумакова);
 с 1961 по 2009 год — заведующий лабораторией биохимии, затем главный научный сотрудник;
 1963 год — принимал участие в организации кафедры вирусологии биологического факультета МГУ;
 с 1969 по 2012 год — профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ;
 1965 год — основал отдел взаимодействия вируса и клетки Межфакультетской лаборатории биоорганической химии МГУ (с 1991 Институт физико-химической биологии А. Н. Белозерского) и заведовал этим отделом по 2019 год.

Научная деятельность 
Специалист в области молекулярной биологии РНК-содержащих вирусов животных. Проводил исследования как в области фундаментальной биологической науки, так и её медицинских приложений. Это, с одной стороны, изучение механизмов биосинтеза белков и РНК (на модели РНК-содержащих вирусов), а с другой — исследование молекулярных механизмов патогенности вирусов.

Создал более полную «периодическую» классификацию вирусных геномов спустя три года после классификации, предложенной Дэвидом Балтимором.

Внёс существенный вклад в изучение механизмов репликации, трансляции, комплементации и рекомбинации PHK-содержащих вирусов, а также их взаимодействия с клеткой.

Научные исследования В. И. Агола по расшифровке закономерностей молекулярной эпидемиологии полиомиелита и выяснению закономерностей эволюции полиовируса и молекулярно-эпидемиологическая характеристика циркулирующих диких и вакцинных штаммов полиовируса, разработанная учёным, поставила научное сообщество перед необходимостью пересмотра некоторых положений программы Всемирной организации здравоохранения по глобальному искоренению полиомиелита.

Создал уникальный курс лекций по репликации и транскрипции вирусных геномов и более 40 лет читал его студентам кафедры вирусологии и кафедры молекулярной биологии Биологического факультета МГУ.

Общественная позиция 
В феврале 2022 подписал открытое письмо российских учёных и научных журналистов с осуждением вторжения России на Украину и призывом вывести российские войска с украинской территории.

Избранные научные публикации 
Автор около 300 научных работ:
 Молекулярная биология вирусов. — М., 1971, (соавт.);
 Молекулярная биология: Структура и биосинтез нуклеиновых кислот. — М., 1990 (соавт.).

Статьи
 Агол В. Природа патогенности вирусов // Природа. — 2015. — № 5. — С. 3—10.

Книги стихов
Опубликовал 7 поэтических сборников, среди которых:
 Полукруглый кий: Поэма. — : Аграф, 2011. — 207 с. — ISBN 978-5-7784-0416-8
 Доброжелательный оскал: Книга стихов. — : АГРАФ, 2016. — 207 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-7784-0477-9

Награды 
 Соросовский профессор (1998)
 Сертификат ВОЗ за успехи в ликвидации полиомиелита (2002).
 Премия им. М. П. Чумакова РАМН (2004).
 Премия «Триумф» (2007 год)
 2013 Lifetime Achievement Award for Scientific Contribution (Inst. of Human Virology, Univ. of Maryland School of Medicine, USA).
 Премия имени А. Н. Белозерского (2019) — за цикл работ «Молекулярная и клеточная биология, эволюция и патогенность РНК-содержащих вирусов»

Примечания

Ссылки 
 
 Агол Вадим Израилевич // Фонд знаний «Ломоносов»
 Агол Вадим Израилевич 
 V.I. Agol. In pursuit of intriguing puzzles. Virology 539 (2020) 49-60. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042682219302958
 Стихи в журнале «Арион»
 Стихи на сайте «Разум или вера?»
 Израиль Агол. Хочу жить. Вадим Агол. Так и жили. Изд-во Аграф. М., 2011.
 Вадим Агол. Кафе самообслуживания (1994), Я — собеседник свой (1997), Полукруглый кий (2011), Стерлядь без партбилета (2012), Доброжелательный оскал (2016), Вторичные признаки жизни (2019), Незнание — сила (2020).
 Агол Вадим Израилевич // Истина МГУ
 Агол В. И.: Природа патогенности вирусов // FutureBiotech. 30 марта 2014 г.
 Его статьи в РИНЦ

Иностранные члены Болгарской академии наук
Вирусологи России
Преподаватели биологического факультета МГУ
Биологи России
Лауреаты премии «Триумф»
Вирусологи СССР
Молекулярные биологи
Соросовские профессора
Поэты России
Русские поэты
Лауреаты премии имени А. Н. Белозерского